Horvátország
Rovno falu Petrovsko községben, Krapina-Zagorje megyében

 Ukrajna
Rovno Rivne város orosz neve, a Rivnei terület, Rivnei járásának székhelye az ország északnyugati részén